Vinjeta ima više značenja:
 Vinjeta (Milano)
 Vinjeta (Novara)
 Vinjeta (Parma)